

Patronyme 
 Fabio Cannavaro (1973-), footballeur italien.
 Paolo Cannavaro (1981-), footballeur italien.

Homonymie de patronyme

en:Cannavaro